Гудков Георгий Фёдорович (1916—1995) — советский строитель и краевед. Заслуженный работник культуры Башкирской АССР (1990). Почётный гражданин города Уфы (1995).

Биография 
Гудков Георгий Фёдорович Георгий Фёдорович Гудков родился в Уфе 8 января 1916 года в семье служащего.
 
Учился в уфимской школе № 2, на вечернем педагогическом рабфаке, в Московском инженерно-строительной институте имени В. Куйбышева. С последнего курса был эвакуирован в Новосибирск.
 
В начале 1944 года был призван в армию, служил на Карельском фронте писарем 4-й роты 133-го отдельного железнодорожного строительного батальона и в Закарпатье. Демобилизован в феврале 1946 года. Закончил войну на Западной Украине.

После войны работал на заводе в Стерлитамаке, в строительных организациях (1947—1951, 1958—1970) и учебных заведениях Уфы (1951—1958, 1970—1975).

В 1972 году женился. Жена, Зинаида Ивановна Трунина, также увлекалась краеведением. Ими совместно написано множество статей по краеведению.

Георгий Фёдорович с детства увлекался краеведением. Его родители и несколько поколений предков были жителями края. В периодической печати его краеведческие статьи печатались с 1966 года.

Статьи Г. Гудкова о доме Аксакова в Уфе по ул. Благоева, 4 помогли дважды спасти дом от разрушения.
 
Умер Георгий Федорович Гудков в декабре 1995 года в г. Уфе.

Интересные факты 
В 1996 году по инициативе казачьего атамана В. Е. Чернова в село Ветошниково РБ перенесён из Уфы с ул. Крупской, 26 дом Георгия Фёдоровича Гудкова. По желанию детей Георгия Фёдоровича и по благословению еп. Никона в нём должен быть открыт Свято-Георгиевский храм.

Труды 
Книги «С. Т. Аксаков. Краеведческие очерки»

«Из истории Южноуральских горных заводов XVIII—XIX веков. Историка — краеведческие очерки» (1985)

«Незаконченная повесть С. Т. Аксакова „Наташа“. Историко-краеведческий комментарий» (1988)

«С. Т. Аксаков. Семья и окружение» (1991)

«Усадьба Аксаковых в Голубиной слободке» (1995)

«Краеведение. Теория и практика» (1995)
 
Статьи в газете «Вечерняя Уфа» по теме «Истории окрестностей г. Уфы».

Литература 
 Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. «Голос горячей любви к народу»: [О К. С. Аксакове] // Ленинец.- Уфа,1980.- 25 дек.
 Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. Почему умолк Куркуль-Даук?: [О гибели притока реки Демы] // Сов. Башкирия.- 1980.- 24 авг.
 Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. Тайный корреспондент «Колокола»: [Об И. С. Аксакове] // Сов. Башкирия.- 1980.- 25 ноябр. 1981 г.
 Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. С. Т. Аксаков: Краевед. очерки.- Уфа: Башк. кн. изд-во, 1981.- 176 с.: ил.1988 г.
 Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. Зачем искать новое место?: [В защиту дома Аксаковых в Уфе] // Веч. Уфа.- 1988.- 1 апр.
 Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. Незаконченная повесть С. Т. Аксакова «Наташа»: Ист.-краевед. коммент.- Уфа: Башк. кн. изд-во, 1988. 225 с.: ил.
 Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. Федот да не тот: [О праправнучке А. С. Нагаткиной (урожд. Аксаковой) М. С. Куроедовой] // Веч. Уфа.- 1988.- 18 апр.- С.3. 1989 г.
 Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. В память о замечательном земляке: [К 200-летию со дня рождения С. Т. Аксакова] // Сов. Башкирия.- 1989.- 20 дек. 1990 г.
 Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. Из истории села Надеждино // Веч. Уфа.- 1990.- 30 окт. 1991 г.
 Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. С. Т. Аксаков. Семья и окружение: Краевед. очерки.- Уфа: Башк. кн. изд-во, 1991.- 373 с.: ил. 1992 г.
 Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. Не от юбилея к юбилею: [Дом-музей С. Т. Аксакова в Уфе должен стать науч. центром страны по Аксаковедению] // Сов. Башкирия.- 1992.- 25 сент. 1994 г.
 Гудков Г. Ф., Гудкова З. И. Из истории населенных пунктов, вошедших в границы г. Уфы: Глумилино: [О сестре С. Т. Аксакова — Софье Тимофеевне, по мужу Глумилиной] // Веч. Уфа.- 1994.- 7 июня. 1995 г.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20140714212523/http://www.bp01.ru/public.php?public=1354
 http://gorsovet-ufa.ru/pochet/gudkov.php
 http://www.hrono.ru/text/2007/uzi06_07.html
 http://posredi.ru/knb_G_Gudkovi.html
 http://kraeved-ufa.ru/memorial/georgij-fedorovich-gudkov/

Примечания 

Краеведы Башкортостана
Краеведы Уфы
Почётные граждане Уфы